Mondiali 1960 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1960:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1960 – 11ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1960 – 19ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1960 – 57ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1960 – 33ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1960 – 5ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1960 – 11ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1960 – 2ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1960 – 27ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale maschile di hockey su pista 1960 – 14ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1960 – 12ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1960 – 4ª edizione

Pallamano 
Campionato mondiale di pallamano outdoor femminile 1960 – 3ª edizione

Pallavolo 
Campionato mondiale di pallavolo maschile 1960 – 4ª edizione
Campionato mondiale di pallavolo femminile 1960 – 3ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1960 – 51ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1960 – 52ª edizione

Rugby a 13 
Coppa del Mondo di rugby a 13 1960 – 3ª edizione

Sci alpino 
Campionati mondiali di sci alpino 1960 – 16ª edizione

Sci di fondo 
Campionati mondiali di sci nordico 1960 – 23ª edizione

Slittino 
Campionati mondiali di slittino 1960 – 6ª edizione